El nombre de Montilla puede hacer referencia a los siguientes artículos relacionados con el municipio cordobés de Montilla:

 Montilla, ciudad española de la provincia de Córdoba.
 Montilla Club de Fútbol, club de fútbol de la ciudad española de Montilla.
 Montilla-Moriles, denominación de origen vinícola española.

Personalidades 
 Jorcerys Montilla (* 1995), ajedrecista venezolana
 José Montilla (* 1955), político  español
 Mariano Montilla (1782 - 1851), militar venezolano
 Tomás Montilla (1787 - 1822), militar venezolano